Tamansari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 109,87), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,30, long 109,47), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 109,19), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,44, long 108,25), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,57, long 111,06), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,95, long 108,03), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,45, long 107,26), 
 Kelurahan Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,36, long 107,03), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 106,71), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,68, long 106,74), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 110,53), 
 Kecamatan Tamansari, distrikt, Jakarta, 
 Kelurahan Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jakarta), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,02, long 109,27), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 112,77), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,84, long 113,73), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 113,26), 
 Kelurahan Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,38, long 114,11), 
 Desa Tamansari (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,13, long 114,24), 

Robotskapade Indonesienförgreningar